Óscar Serrano es el conjunto de un nombre propio Óscar u Oscar y un apellido Serrano que puede referirse a varios personajes:

 Óscar Serrano Alonso (1978-), ciclista español profesional entre 2000 y 2004.
 Óscar Serrano Gámez (1978-), tenista profesional español.
 Óscar Serrano Rodríguez (1981-), futbolista profesional español.
 Oscar Serrano (1943-2012) escritor argentino.
 Oscar Serrano, trompetista argentino.